Plaats in Indonesië
 Wek I (Batang Toru), een plaats in het bestuurlijke gebied Tapanuli Selatan in de provincie Noord-Sumatra
 Wek I (Padangsidimpuan Utara), een plaats in het bestuurlijke gebied Padang Sidempuan in de provincie Noord-Sumatra